Canelas, une des paroisses civiles de la municipalité d'Arouca, située dans le district d'Aveiro ;
Canelas, une des paroisses civiles de la municipalité d'Estarreja, située dans le district d'Aveiro ;
Canelas, une des paroisses civiles de la municipalité de Penafiel, située dans le district de Porto ;
Canelas, une des paroisses civiles de la municipalité de Peso da Régua, située dans le district de Vila Real ;
Canelas, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Nova de Gaia, située dans le district de Porto.

Canelas, chef-lieu de la municipalité de Canelas dans l'État de Durango.

Voir aussi 
 Canela.